Die Primeira Divisão 1967/68 war die 34. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. September 1967 und endete am 12. Mai 1968.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 16. Mal portugiesischer Meister. Mit seinen 42 Toren wurde Eusébio erster Gewinner des Goldenen Schuhs.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1967-68 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1967/68